Hilliard kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Hilliard (Florida)
Hilliard (Ohio)